Тристан Коскор (; 28 ноября 1995, Тарту) — эстонский футболист, нападающий клуба «Нарва-Транс». Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник тартуского клуба «Олюмпия». В 2011 году перешёл в юношескую команду «Таммеки», с 2012 года играл на взрослом уровне в низших дивизионах за её фарм-клубы — «Таммека-2» и «Луунья». В основной команде «Таммеки» дебютировал в высшем дивизионе Эстонии 7 марта 2015 года в матче против «Нымме Калью», заменив на 77-й минуте Хейко Тамма. Первый гол в высшей лиге забил 31 июля 2015 года в ворота «Калева Силламяэ».

В начале 2017 года перешёл в «Пайде ЛМ», но в составе не закрепился, и сыграв 6 матчей за полгода, вернулся в «Таммеку».

В 2018 году в составе «Таммеки» забил 21 гол в высшем дивизионе, заняв четвёртое место в споре бомбардиров, и стал самым результативным среди игроков с эстонским гражданством, чем заслужил вызов в сборную страны. В одном из матчей сезона, 30 марта 2018 года против «Курессааре» (4:0) сделал «покер». В дальнейшем ещё дважды в составе «Таммеки» достигал отметки в 10 голов за сезон. В следующем году некоторое время находился в составе исландском «Филькире», но за него не сыграл ни разу По ходу сезона вернулся в «Таммеку».

В 2022 году перешёл в таллинскую «Флору», но провел в ней меньше года, после чего отправился на Кипр. В феврале 2023 года Коскор заключил контракт с клубом «Нарва-Транс».

Карьера в сборной 
В 2016 году сыграл два матча за молодёжную сборную Эстонии, но никогда не рассматривался её основным игроком. В 2018 году принял участие в матче олимпийской сборной против сверстников из Англии.

Впервые вызван в национальную сборную Эстонии в июне 2018 года перед товарищеским матчем с Марокко, но остался тогда в запасе. Дебютировал за сборную 11 января 2019 года в товарищеском матче против Финляндии, заменив на 74-й минуте Хенри Аниера.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «Пайде»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Флора-2»
Игроки ФК «Пейя 2014»
Игроки ФК «Нарва-Транс»